La Pierre Couchée est un patronyme donné à plusieurs mégalithes en France :
 Pierre Couchée, à Louvigny, dans le département du Calvados.
 Menhir des Pierres Couchées, à Saint-Brevin-les-Pins, dans le département de la Loire-Atlantique.
 Pierre Couchée, à Saint-Benoist-sur-Mer, dans le département de la Vendée.